Plaatsen
 Chandler (West-Australië), een plaats in de regio Wheatbelt
 Chandler (Arizona)
 Chandler (Indiana)
 Chandler (Minnesota)
 Chandler (Oklahoma)
 Chandler (Texas)

Personen
 Alfred Chandler (1918-2007), Amerikaans historicus en bedrijfskundige
 Chas Chandler (1938–1996), Engelse muzikant, producer en manager
 Kyle Chandler (1965), Amerikaanse film- en televisieacteur
 Murray Chandler (1960), Britse schaker 
 Raymond Chandler (1888-1959), Amerikaans schrijver 

Overige
 Chandler Bing, personage uit de sitcom Friends
 Liz Chandler, personage uit de soapserie Days of our Lives